Дампьер:
Название нескольких коммун во Франции:
 Дампьер, в департаменте Об
 Дампьер, в департаменте Кальвадос
 Дампьер-сюр-Бутон (), в департаменте Приморская Шаранта
 Дампьер, в департаменте Юра
 Дампьер, в департаменте Верхняя Марна

Фамилия 
 Дом Дампьер — знатный род.
 Ги де Дампьер (1225—1305) — граф Фландрии, участник Крестовых походов
 Дампьер, Анри Дюваль (1580—1620) — граф, имперский полководец, участник Тридцатилетней войны
 Дампьер, Луи (род. 1944) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Американской баскетбольной ассоциации.
 Дампьер, Огюст Анри Мари Пико (1756—1793) — маркиз, французский генерал.
 Дампьер, Эрик (род. 1975) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.